James Tighe (1983-), catcheur anglais ;
 Kevin Tighe (1944-), acteur américain ;
 Michael Tighe, musicien américain.